Jean-François Plourde (né le  à Gaspé, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||67 ||17 ||20 ||37 ||82 ||11 ||3 ||2 ||5 ||28
|- 
|2001-2002 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||71 ||49 ||40 ||89 ||139 ||7 ||2 ||3 ||5 ||16
|-
|rowspan="2"|2003-2003 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||26 ||23 ||15 ||38 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||44 ||35 ||24 ||59 ||64 ||12 ||6 ||5 ||11 ||4
|- 
|2003-2004 || Cottonmouths de Columbus || ECHL ||65 ||20 ||19 ||39 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Roadrunners de Toronto || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 || Grrrowl de Greenville || ECHL ||46 ||11 ||12 ||23 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Boardwalk Bullies d'Atlantic City || ECHL ||15 ||6 ||11 ||17 ||10 ||3 ||0 ||2 ||2 ||5
|-
|2005-2006 || Falcons de Fresno || ECHL ||69 ||30 ||35 ||65 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Falcons de Fresno || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Gaspé
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur des Falcons de Fresno
Attaquant de hockey sur glace